Агуалва () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Синтра. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 35 824 человек на 2011 год. Занимает площадь 8 км².

Покровителем района считается Имакуладу-Корасан-де-Мария ().

История 
Район основан в 2001 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Районы округа Лиссабон